Vergeet-mij-nietje, een plantengeslacht
 Vergeet-mij-nietje (mechanica), een term uit de constructieleer
 Vergeet-mij-nietje (lied), een single van de Belgische band Leopold 3